Lucio Calpurnio Pisón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Calpurnio Pisón (cónsul 15 a. C.).— Conocido como Pisón el Pontífice, fue cónsul en el año 15 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón (cónsul 1 a. C.).— Conocido como Pisón el Augur, fue cónsul en el año 1 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón (cónsul 27).— Cónsul en el año 27. Su praenomen original fue Cneo.
 Lucio Calpurnio Pisón (cónsul 57).— Cónsul en el año 57.
 Lucio Calpurnio Pisón (cónsul 175).— Cónsul en el año 175.
 Lucio Calpurnio Pisón (legado).— Legatus iudiricus en la Citerior en el año 25.
 Lucio Calpurnio Pisón Cesonino.— Cónsul en el año 58 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón Cesonino (cónsul 112 a. C.).— Cónsul en el año 112 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón Cesonino (cónsul 148 a. C.).— Cónsul en el año 148 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón Cesonino (pretor).— Pretor en el año 90 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón Frugi (cónsul 133 a. C.).— Cónsul en el año 133 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón Frugi (pretor 113 a. C.).— Pretor en Hispania.
 Lucio Calpurnio Pisón Frugi (pretor 74 a. C.).— Pretor en el año 74 a. C.
 Lucio Calpurnio Pisón Frugi Liciniano.— Heredero del emperador Galba.